Эркки Элиас Тапани Хаванси (, род. 11 июля 1941, Липери) — финский учёный-правовед, политик и шахматист, национальный мастер (1964).

Биография 
Жил с родителями в Йоэнсуу, с 1953 по 1965 гг. — в Куопио. Окончил Хельсинкский университет. В 1965 г. получил диплом адвоката. В 1967 г. стал помощником судьи. С 1972 г. жил в Эспоо. Служил в судах Эспоо и Порвоо.

С 1982 по 2009 гг. занимал должность профессора права в Хельсинкском университете. Наибольшую известность получил как автор монографий и научных статей по поводу законов о банкротстве.

В 1983 г. был избран в Финскую академию наук.

С 1999 г. живет в городе Керава.

В 2003 г. получил медаль имени К. Столберга Финской ассоциации адвокатов.

После ухода из университета занимается политической деятельностью. В 2009 г. он участвовал в выборах в Европарламент от партии «Истинные финны». В 2011 г. он проиграл выборы в Эдускунту. В 2012 г. он был избран в совет города Керава. В 2014 г. он снова участвовал в выборах в Европарламент.

Дважды женат (первая жена умерла в 1996 г.). Есть трое детей.

Научные работы 

 Takavarikko ja hukkaamiskielto ulosottolain 7 luvun mukaan. Vammala: Suomalainen Lakimiesyhdistys, 1975.
 Panttioikeus osakkeeseen. 1. osa. Vammala: Suomalainen Lakimiesyhdistys, 1979. ISBN 951-855-006-9.
 Panttioikeus osakkeeseen. 2. osa. Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 1981. ISBN 951-855-038-7.
 Suomen konkurssioikeus. Helsinki: Lakimiesliiton Kustannus, 1990. ISBN 951-640-513-4.
 Esinevakuusoikeudet: Panttioikeus, pidätysoikeus, omistuksenpidätys, vakuusluovutus. Helsinki: Lakimiesliiton Kustannus, 1992. ISBN 951-640-539-8.
 Uusi turvaamislainsäädäntö selityksineen. Helsinki: Lakimiesliiton Kustannus, 1993.
 Kiinteistöpanttioikeus uuden maakaaren mukaan. Helsinki: Lakimiesliiton Kustannus, 1996. ISBN 951-640-906-7.
 Määräajat ja oikeudenkäynti: Tutkimus prosessiliitännäisistä määräajoista. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-029-832-8.
 Oikeudenkäynti ja pakkotäytäntö: Prosessioikeuden oikeusdogmaattiset perusteet. Helsinki: Yliopistopaino, 2007. ISBN 978-952-102-330-9.

Шахматная деятельность 
Серебряный призёр чемпионата Финляндии 1970 г. Чемпион Финляндии 1978 г. в игре по переписке.

В составе сборной Финляндии участник шахматной олимпиады 1968 г. и командных первенств мира среди студентов 1961 и 1964 гг.

В 1967 г. представлял Финляндию в зональном турнире претендентского цикла 1967—1968.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Э. Хаванси в базе Chessgames
 Личная карточка Э. Хаванси на сайте 365Chess

Шахматисты Финляндии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся в Липери
Юристы Финляндии
Учёные Финляндии
Политики Финляндии
Выпускники Хельсинкского университета